Rasch je příjmení, které nesou některé známé osobnosti. Například:

 František Rasch (1889–1918) – námořník, revolucionář, účastník vzpoury námořníků rakouského válečného loďstva v boce Kotorské
 Georg Rasch (1901–1980) – dánský matematik a statistik
 Jan Rasch (* 1979) – český fotograf
 Otto Rasch (1891–1948) – nacistický úředník, masový vrah
 Robert Rasch (1853–1938) – úředník německé koloniální správy na ostrově Nauru
 Saša Rašilov starší, vlastním jménem Wenzel Rasch rytíř von Hessen (1891–1955) – český herec, komik, klaun a kabaretiér